Douglas Hartree, een Engels wis- en natuurkundige
Naar hem vernoemd:
 Hartree-Fock-methode, een methode binnen de kwantummechanica
 Hartree, een natuurkundige atomaire eenheid voor de energie